Александр Петрович Шалонников (род. в Челябинске) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер России (2004).

Биография 
Родился в Челябинске.

В 1978 году окончил педагогический факультет Челябинского государственного института физической культуры.

С 1986 года работает в спортивной школе олимпийского резерва № 1 по лёгкой атлетике г. Челябинска. В настоящее время является в ней старшим тренером-преподавателем отделения прыжков с шестом.

Также привлечён к работе на общественных началах со студентами института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета.

Среди воспитанников Александра Петровича:
 Дмитрий Стародубцев — участник Олимпийских игр 2008 и 2012 года, чемпион России 2010 года, четырёхкратный чемпион России в помещении (2006, 2010, 2011, 2012),
 Дмитрий Купцов — чемпион Европы среди юниоров 2001 года, призёр чемпионатов России,
 Артём Купцов — чемпион Европы среди юношей 2001 года, чемпион России в помещении 2005 года,
 Тимур Моргунов — чемпион России 2017 года,
 Даниил Котов — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2014 года, и другие спортсмены.

В 2015 году Шалонников прошёл курс повышения квалификации в НОЧУ ДПО Институт опережающего образования по ДПП «Современные технологии теории и методики спортивной тренировки».

Неоднократно входил в список лучших тренеров Челябинской области.

Награды и звания 
 Знак «Отличник физической культуры и спорта» (2001).
 Почётное звание «Заслуженный тренер России» (2004).

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Выпускники Уральского университета физической культуры